Jacopo I da Carrara (Giacomo, detto il Grande, 1264 circa – 1324) – principe della Signoria dei Carraresi, signore di Padova dal 1318 alla morte
 Jacopo II da Carrara (inizio XIV secolo – 1350) –  signore di Padova dal 1345 alla morte